Cama
Cama (animal)

Localidades

Camas (Washington)
Condado de Camas

Cama (Grisões)

Desambiguação